Кире́ев (ж. р. ед. ч. Кире́ева) — русская, башкирская и татарская фамилия, а также топоним. Русская фамилия происходит от имени Кирей (от греч. (κύριος) [kyrios], что в переводе означает — «господин, владыка». Однокоренные имена: Кирилл, Кирьян, Кирьяк, Кир. Известен дворянский род Киреевы.

Известные носители

А—В 
 
 
 
 Киреев, Андрей Игоревич (род. 1985) — российский футболист.
 Киреев, Антон Валерьевич (род. 1972) — депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва.
 Киреев, Арслан Идиятович (1908—1952) — передовик советского сельского хозяйства, комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Киреев, Ахнаф Нуриевич (Кирей Мэргэн) (1912—1984) — башкирский писатель, учёный-фольклорист, литературовед.
 Киреев, Богдан Романович (род. 2001) — российский регбист.
 Киреев, Валентин Александрович (1899—1974) — советский физикохимик.
 
 
 Киреев, Владислав (род. 2000) — казахстанский биатлонист.
 Киреев, Всеволод Сергеевич (1947—2019) — советский и российский кинооператор.

Г—Ю 
 Киреев, Гавриил Яковлевич (1891—1960) — русский советский военный деятель, участник Первой мировой и Гражданской войны.
 Киреев, Григорий Петрович (1890—1938) — командующий Тихоокеанским флотом (1937—1938), флагман флота 1 ранга.
 Киреев, Денис Борисович (1977—2022) — украинский эксперт банковского сектора и разведчик.
 Киреев, Евгений Иванович (1927—2006) — советский и российский архитектор.
 Киреев, Емилиан Алексеевич (1903—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Киреев, Игорь Олегович (род. 1992) — российский футболист.
 
 
 Киреев, Нурмухаммет Шагиарсланович (Нурмухаммет Юмрани) (1882—1934) — башкирский поэт-импровизатор, сэсэн.
 Киреев, Олег Хусаинович (род. 1963) — российский джазовый саксофонист.
 Киреев, Поликарп Миронович (ок. 1876—1952) — издатель православных духовно-музыкальных сочинений.
 Киреев, Ринат Юристович (1987) — российский тяжелоатлет.
 Киреев, Родион Владимирович (род. 1980) — украинский юрист, судья.
 Киреев, Роман Николаевич (род. 1987) — казахстанский велогонщик.
 Киреев, Руслан Тимофеевич (род. 1941) — советский, русский писатель.
 Киреев, Салават Гаязович (1955—2001) — артист цирка, джигит-наездник, тренер.
 Киреев, Семён Яковлевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Киреев, Сергей Яковлевич (1901—1990) — советский партийный деятель, первый секретарь Горьковского областного комитета ВКП(б).
 Киреев, Терентий Григорьевич (1871 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи.
 Киреев, Шаймухамед Шагизиганович (1922—1993) — бригадир леспромхоза, Герой Социалистического Труда.
 Киреев, Эмиль Альбертович (род. 1973) — российский кинооператор.
 Киреев, Юрий Ильич (1923—1988) — советский артист кино.



Топоним 
 Киреев — хутор в Ростовской области.

См. также

Примечания

Литература 
 

Киреевы